A discografia de Chiclete com Banana, uma banda de axé brasileira, compreende em vinte e dois álbuns de estúdio e sete álbuns ao vivo em uma carreira iniciada em 1980. Originalmente criada por Bell Marques, que deixou a banda para continuar carreira solo, a banda em 2014 foi formada por Rafa Chaves, Waltinho Cruz, Wadinho Marques, Deny, Lelo Lobão e Wilson Marques e desde 2018 é liderada por Khill, ex-vocalista do Patchanka.

Álbuns

Álbuns de estúdio

Álbuns ao vivo

Álbuns de vídeo

Coletâneas

Singles

Como artista principal

Como artista convidado

Singles promocionais

Outras aparições

Ligações externas
 Página oficial
 Facebook oficial

Discografias de músicos do Brasil
Discografias de axé